Ки́рхберг-об-дер-До́нау () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия.

Входит в состав округа Рорбах. Население составляет 1108 человек (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 21 км². Официальный код — 41 314.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Хайнрих Пуш (АНП) по результатам выборов 2003 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 19 мест.
 АНП занимает 12 мест.
 СДПА занимает 7 мест.

Ссылки 
 Официальная страница

Города Верхней Австрии